Siekbach bezeichnet mehrere Fließgewässer in Ostwestfalen-Lippe:

 Siekbach (Exter), ein Zufluss der Exter
 Siekbach (Haferbach), ein Zufluss des Haferbachs
 Siekbach (Oetternbach), ein Zufluss des Oetternbachs
 Siekbach (Werre), ein linker Nebenfluss der Werre